La communauté du Sappel est un mouvement reconnu par l'Église catholique (une association privée de fidèles) dont le but est l'évangélisation des familles du Quart-Monde.

Principes 
Les principes sont : 
La misère est globale. La réponse doit être globale : physique, psychologique, spirituelle, artistique, intellectuelle et manuelle.
La misère casse les relations ; d’où l’importance de la dimension familiale et sociale.
L’expérience humaine extrême, forgée par la misère donne aux familles du Quart-Monde une place de choix dans la recherche du sens de l’histoire, du monde, de Dieu.

Selon leur site, Pierre Davienne déclare lors d'un rassemblement à Paray-le-Monial:

Historique 

La communauté du Sappel tire son nom d’un domaine situé dans l’Ain, à Labalme-sur-Cerdon, entre Pont d’Ain et Nantua. Il se trouve sous le col du Sappel (altitude 794 m) entre Labalme-sur-Cerdon et Vieu-d’Izenave ; petite vallée isolée dans les sapins.

Il appartenait au Moyen Âge à des moines et fut acheté au début du  par une famille de Savoie : la famille de Castellanne. On raconte que le domaine s’étendait jusqu’aux lignes d’horizon autour du Sappel.

En 1973, le Mouvement ATD Quart Monde l’acheta pour en faire un centre de séjours pour des tout petits enfants du Quart-Monde.

En 1980, le Père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, voulut en faire un centre spirituel. La communauté du Sappel a été fondée en 1989 par Pierre et Geneviève Davienne et Dominique Paturleanciens volontaires du Mouvement ATD Quart Monde pour répondre à la demande spirituelle des plus pauvres.

Notes et références

Lien externe 
 Site Officiel

Association ou organisme lié au catholicisme